Seznam slovenskih plezališč.

 Armeško 
 Bitenj potok 
 Bitnje 
 Blažčeva skala 
 Boč
 Bodešce 
 Bohinj 
 Bohinjska bela 
 Buncove skale 
 Burjakova stena (Burjakove peči)
 Cerjan 
 Colnišce 
 Čreta
 Črni Kal 
 Dolge njive 
 Dovžanova soteska 
 Florjan pri Šoštanju
 Gore 
 Gorje 
 Gornji Ig 
 Gromberg 
 Igla 
 Iški Vintgar 
 Kal-Koritnica 
 Kamnik 
 Kamniška bistrica 
 Kamnitnik 
 Klemenča peč 
 Kot nad Prevaljami 
 Kotečnik 
 Kovačevec 
 Krvavec 
 Kupljenik 
 Lijak 
 Lipje pri Velenju 
 Logarska dolina 
 Luknja 
 Lutne Skale 
 Mala Bela stena
 Martin turn 
 Matjaževe kamre 
 Matvoz 
 Mišja peč 
 Mlinarjeva peč 
 Močilnik 
 Nad Savo 
 Nadiža 
 Osp 
 Pisano čelo 
 Plezališce Lavorček 
 Pod reško planino 
 Pod Sušo 
 Porezen 
 Preddvor 
 Pri Ciginju 
 Pri Pavru 
 Pri Žvikarju 
 Radlje 
 Radovna 
 Rakitnica 
 Renke 
 Retovje 
 Risnik 
 Rudnica 
 Sele 
 Slap ob Idrijci 
 Slomnik 
 Sočka 
 Sopota 
 Strug 
 Šeginov potok 
 Šnitov rob 
 Šoder graben 
 Štenge 
 Trenta 
 Turnc 
 Vipava 
 Vipavska Bela 
 Vranja peč 
 Vransko 
 Vršič 
 Vršici 
 Zadnjiški Ozebnik 
 Završnica 
 Zelenc pri Izlakah 
 Zminec

Plezališča v Sloveniji